Somos Todos Irmãos pode se referir a:

 Somos Todos Irmãos (Rede Tupi), telenovela de 1966
 Somos Todos Irmãos (TV Record), telenovela de 1966

Desambiguações de televisão